

Ожидаемые события 
 5 января — кольцевое солнечное затмение в регионе Карибского моря, Атлантики и западной Африки.
 19 января в 03:14:08 (UTC) — день ожидаемых сбоев в программном обеспечении некоторых компьютеров (конец эпохи 32-разрядных Unix).
 25 апреля — самая поздняя дата встречи праздника католической Пасхи с 1943 года.
 2 июля — кольцевое солнечное затмение в регионе севера Южной Америки, Атлантики и Африки.
 26 декабря — полное солнечное затмение в регионе Австралии и Новой Зеландии.

Вымышленные события 
 В 2038 году происходит действие игры Detroit: Become Human.

См. также

Примечания